Черноша́почный тайфу́нник, или черноголовый тайфунник () — морская птица из отряда буревестникообразных. Распространена на островах Карибского моря. Иногда взрослые птицы встречаются у юго-восточного побережья США, очень редко — в юго-западной Европе. Гнездится на Гаити, Кубе и некоторых Антильских островах. Гнёзда обычно устраивает на деревьях. Общую численность популяции оценивают примерно в 4 000 особей..
Ямайский подвид Pterodroma hasitata caribbaea с 1880-х годов в природе не наблюдался.

Примечания

Ссылки 
 BTO BirdFacts — Black-capped Petrel

Буревестниковые
Птицы Карибских островов
Птицы Северной Америки
Животные, описанные в 1820 году